O Campeonato Catarinense de Basquete de 1996 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

1996 no basquetebol